Валек () — чешская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Валек, Антон Яковлевич (1887—1919) — революционер, герой гражданской войны.
 Валек, Владимир (род. 1935) — чешский дирижёр.
 Валек, Мирослав (1927—1991) — словацкий поэт.
 Валек, Олдржих  (род. 1960) — чешский хоккеист.